Анатолий Марченко:
 Марченко, Анатолий Александрович (род. 1956) — советский футболист.
 Марченко, Анатолий Тимофеевич (1922—2009) — полковник запаса, писатель и публицист, автор исторических и военных повестей и романов.
 Марченко, Анатолий Тихонович (1938—1986) — русский писатель и правозащитник, диссидент.